

Населені пункти та їхні частини

 Ґуцин — село в гміні Бучек Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Ґуцин — село в гміні Нове Място Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Ґуцин — село в гміні Варка Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґуцин — осада в гміні Червін Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґуцин — осада в гміні Лукта Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки